Торопово:
 Торопово — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Торопово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Торопово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Торопово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Торопово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Торопово — деревня в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Торопово — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Торопово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Торопово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Торопово — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Торопово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Торопово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Торопово — железнодорожная станция Северной железной дороги в Рыбинском районе Ярославской области.